Виктор Борисович Хлебников — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1908 году в Красноярске. Член КПСС.

С 1931 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1931—1976 гг. — прораб, начальник доменного цеха Кузнецкого металлургического комбината, директор Днепродзержинского металлургического завода имени Дзержинского, директор Закавказского металлургического завода, начальник главка Наркомата и Министерства чёрной металлургии СССР, директор Государственного института проектирования металлургических заводов «Гипромез», заместитель министра чёрной металлургии СССР, заместитель председателя Госплана СССР, председатель постоянной комиссии СЭВ по чёрной металлургии.

Умер в Москве в 1976 году.Похоронен на Троекуровском кладбище.

Ссылки 
 Казанцев Б. Н. Восстановление и развитие чёрной металлургии СССР, 1945—1950 — Москва, 1984 — С. 18.
 Виктор Борисович Хлебников [Некролог] — Известия — 1976 — 30 ноября — С. 4.

Директора промышленных предприятий
Директора научно-исследовательских институтов
Заместители министров СССР